Tscherski oder Czerski ist der Familienname von

 Alexander Czerski (1920–1986), polnisch-israelischer Schriftsteller 
 Johannes Czerski (1813–1893), deutsch-katholischer Theologe in Westpreußen, auch Johann Czerski
 Iwan Dementjewitsch Tscherski (1845–1892; auch Jan Czerski), polnisch-russischer Geograph, Geologe und Forschungsreisender
 Nikolai Wassiljewitsch Tscherski (1905–1994), sowjetischer Geologe

Tscherski bezeichnet teilweise nach Iwan Tscherski benannte Objekte:
 Tscherski, Siedlung in der Republik Sacha (Jakutien, Russland)
 in Russland
 Gora Tscherskowo (Tscherskiberg), höchster Berg des Baikalgebirges in Russland
 Akademik Cherskiy (Schiff), russischer Rohrleger